Flowers for Vases / Descansos — второй студийный альбом американской рок-певицы Хейли Уильямс (вокалистки группы Paramore), изданный 5 февраля 2021 года на лейбле Atlantic Records как альбом-сюрприз. В отличие от арт-поп звучания предыдущего материала певицы, Flowers for Vases / Descansos представляет собой интимный фолк-альбом с редкими гитарами, аккордами фортепиано и скромными ударными.

История 
После выпуска Petals for Armor: Self-Serenades в декабре 2020 года, который включает демо для «Find Me Here», веб-сайт Уильямс 22 января 2021 года начал перенаправлять на веб-страницу Flowers for Vases, играющую 15-секундные демо-треки песен этого проекта. 29 января она начала рассылать подарки фанатам, в том числе части тела куклы с надписью «Посади меня», а также специальный пакет, включающий свечу и компакт-диск CD с «My Limb», прося фанатов выложить эту песню. Уильямс заявила, что этот альбом является её собственным эквивалентом диска Тейлор Свифт Folklore (2020).

4 февраля Уильямс анонсировала Flowers for Vases / Descansos в социальных сетях за день до его выпуска, также объяснив, что альбом служит приквелом или «обходным путем» от её первого студийного альбома Petals for Armor.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы от музыкальных критиков и интернет-изданий. Он получил 79 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic.

Списки 
{|class="wikitable sortable"
|-
! Публикация
! Список
! Ранг
|-
|-
! scope="row"| Blunt
| Half-Year Review: The 10 (and a Half) Best Albums of 2021 So Far
| 
|-
! scope="row" | Chorus.fm
| The Best Albums of 2021 (So Far)
| 
|-
! scope="row" | i-D
|15 of the Best Albums of 2021 So Far
| 
|-
! scope="row" | Official Charts
|The Best Songs and Albums of 2021 So Far: Official Charts Staff Picks
| 
|-
! scope="row" | Rolling Stone
| The Best Albums of 2021 So Far
| 
|-
! scope="row" | Spin
| The 30 Best Albums of 2021 (So Far)
| 
|-
|}

Список композиций 
Все песни были написаны Хейли Уильямс и продюсированы Дэниелом Джеймсом.

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Atlantic Records
Альбомы-сюрпризы
Альбомы, записанные на домашней студии
Альбомы кантри-фолка